Paulo Freire - educador brasileiro
 Paulinho Freire - político brasileiro
 Método Paulo Freire - proposta para a alfabetização de adultos
 Estação Paulo Freire - estação do metrô de São Paulo

Desambiguações de antropônimos